Лудовик II Јагеловић -угарски краљ (1516—1526)
 Лудвиг II Немачки -Цар Светог римског царства (855—875.)